Александр Юрченко:
 Юрченко, Александр Владимирович (1904—1962) — украинский правовед, историк права, политический деятель.
 Юрченко, Александр Григорьевич (1934—2010) — советский и украинский химик-органик.
 Юрченко, Александр Григорьевич (род. 1960) — историк, независимый исследователь.
 Юрченко, Александра Алексеевна (1909 — ?) — Герой Социалистического Труда.